Шлиппенбах — фамилия, баронский род:
 
 Шлиппенбах, Антон Андреевич (1779—1836) — подполковник, участник Отечественной войны 1812 года.
 Шлиппенбах, Вольмар Антон (1658—1721) — шведский барон, генерал-майор (1701).
 Шлиппенбах, Егор Антонович (1783—1830) — русский морской офицер.
 Шлиппенбах, Константин Антонович (1795—1859) — начальник 1-го кадетского корпуса, генерал-лейтенант (1843).
 Филарета Шлиппенбах (в миру баронесса Варвара Шлиппенбах; ум. 1875) — игумения Лебединского Николаевского монастыря Киевской епархии.
 Шлиппенбах, Эгон-Рейнер фон (1914—1979) — немецкий барон, офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста.
 Шлиппенбах, Ульрих Герман Генрих Густав Фрайхерр фон (1774—1826) — немецкий писатель, поэт и редактор.